Hanafi steht für:

 Hanafi, Angehöriger einer Rechtsschule des sunnitischen Islam, siehe Hanafiten

Hanafi ist der Familienname folgender Personen:

 Hasan Hanafi (1935–2021), ägyptischer Philosoph
 Hani Mohsin Hanafi (Hani Mohsin; 1963–2006), malaysischer Schauspieler 
 Muhammad Haiqal Hanafi (* 1999), malaysischer Sprinter
 Sari Hanafi (* 1962), französisch-palästinensischer Soziologe